Resetar ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Resetar (* 1950), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Michaela Resetar (* 1966), österreichische Politikerin (ÖVP)